Poindexter peut faire référence à :

Lieux 

 .

Personnalités

Prénom 
 , frère aîné de Tina Yothers, acteur apparaissant dans Return From Witch Mountainet dans un épisode de The Bob Newhart Show.

Nom de famille 

 Alan G. Poindexter (1961–2012), astronaute américain,
 Buster Poindexter, pseudonyme de David Johansen (1950- ), chanteur de rock américain,
  (1942- ), homme politique de Virginie,
  (1779–1853), homme politique américain,
  (1901–1987), scientifique,
  (1949- ), tireur olympique,
 James T. Poindexter, artiste américain,
  (1910-1983), joueur américain de baseball,
 Amiral John Poindexter (1936- ), conseiller de l'administration Reagan,
  (1869–1951), gouverneur d'Hawaï,
  (1959- ), acteur américain,
  (1868–1946), homme politique de Washington.

Personnages fictifs 
Poindexter (ou le nom français d'origine: Le Petit Biquet), un personnage de la série Félix le chat (1959),
 Poindexter, personnage principal du film Le Sous-sol de la peur,
 Poindexter, pseudonyme utilisé par Stanley Pines (Grunkle Stan) pour désigner son frère jumeau dans Souvenirs de Gravity Falls,
 Sir Marmaduke Poindexter, personnage de ,
 Arnold Poindexter, personnage de Les Tronches et de , interprété par Timothy Busfield,
 Benjamin Poindexter, pseudonyme de Bullseye,
 Mr. Poindexter, un personnage des romans d'espionnage de Nick Carter, équivalent à « Q » dans James Bond,
 Sidney Poindexter, un personnage de Danny FantômePoindexter Zittermann, personnage jouable du mode zombie de Call of Duty Infinite Warfare (développé par Infinity Ward et sortie en 2016)

 Voir aussi 
 SS Alan Poindexter'', vaisseau spatial impliqué dans